För andra betydelser, se Puke
Puke är ett namn som förekommit i Sverige sedan medeltiden. Det har burits av sinsemellan obesläkade personer, både frälse och ofrälse. Det har också använts som soldatnamn. 

Den 31 december 2020 var 36 personer med efternamnet Puke folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet eller tillnamnet Puke 
 Carl Puke (1844–1907), en svensk sjömilitär
 Erik Puke (död 1437), riksråd och upprorsledare
 Erik Kettilsson (Puke) (död 1396), riddare, riksråd
 Johan Puke (1726–1756), militär, konspiratör
 Johan af Puke (1751–1816), greve, sjömilitär och en av rikets herrar
 Ragvald Puke], flera personer
 Ragvald Puke (1300-talet) (nämnd levande 1296–1308), riddare och riksråd
Ragvald Puke (yngre Pukeätten), norskt riksråd, ättling på mödernet till Ragvald Puke (1300-talet)
Ragvald Puke (1398-1449), riddare och lagman i Östergötland, sonson till Ragvald Puke (yngre Pukeätten)
 Sten Puke (1897–1974), överste i kustartilleriet

Släkter 
 Puke (frälsesläkt), medeltida släkt som Erik Kettilsson (Puke) och Ragvald Puke tillhörde
 Rossviksätten, medeltida ätt som Erik Puke tillhörde
 Puke (adel), utslocknad adelsätt från 1700- och 1800-talen

Källor

Se även 
 Puke – olika betydelser